Испанска корона може да се отнася за:

 днешната държава Кралство Испания;
 обединените територии на различни кралства на Иберийския полуостров под властта на една монархия след края на Реконкистата, завършила по времето на Фердинанд II Арагонски и Исабела Кастилска;
 континенталните и отвъдморски владения на Испанската империя.

Вижте също 
 История на Испания
 Испанско наследство